Francesc de Valls i Freixa (? - 26 de setembre del 1705), president de la Generalitat de Catalunya entre 1704 i 1705.
 Francesc Valls i Galan (Barcelona, ca. 1671 - 2 de febrer del 1747) va ser un dels màxims exponents de la música barroca a Catalunya.